Ireland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Ireland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Ireland – miejscowość w Szkocji, na Orkadach
 Ireland – miejscowość w Szkocji, na Szetlandach
 Ireland – miasto w USA, w stanie Indiana
 Ireland – wyspa w archipelagu Bermudów
 Ireland – meteoryt

Zobacz też 
 Irlandia (ujednoznacznienie)